Ross Township (Comtat d'Allegheny), concentració de població designada pel cens del Comtat d'Allegheny (Pennsilvània, EUA).
 Ross Township (Comtat de Luzerne), població del Comtat de Luzerne (Pennsilvània, EUA).